Hesham ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Hesham (* 2000), ägyptischer Handballspieler
 Mazen Hesham (* 1994), ägyptischer Squashspieler